A 31 113-as számú mellékút egy öt számjegyű országos közút-szakasz Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Jászberény egyik főutcája; a város déli elkerülőjének megépítése előtt a 31-es főút része volt, ma a 31-es és a 32-es főutak között városon belüli összeköttetést biztosít.

Nyomvonala
A 31-es főút 75,300-as kilométerszelvényénél lévő körforgalomból indul ki; ugyanebbe a körforgalomba csatlakozik a 3109-es út. Északkelet felé indul, Nagykátai út néven, majd másfél kilométer után keresztezi a Hatvan–Szolnok-vasútvonalat, Jászberény vasútállomástól délre. Innentől a Kossuth Lajos utca nevet viseli, egészen a 2,900-as kilométerszelvényéig: ott egy kereszteződésbe ér, ahonnan északnyugat felé a 31 332-es út ágazik ki, délkelet felől pedig a 3117-es út torkollik be ugyanoda, közel 19 kilométer megtétele után. Innen az út neve Szövetkezeti utca, keresztezi a Zagyvát, végül a 32-es főútba torkollva ér véget, annak 27. kilométerénél. Tulajdonképpen a 32-es későbbi szakasza ennek egyenesen továbbvezető folytatása.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 3,327 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 6.

Jegyzetek

31113
Jászberény